Hüper ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hüper (1870–1956), österreichischer Industrieller und Politiker
 Ernst-Georg Hüper (1926–1993), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Hüper (1898–1983), deutscher Lehrer und Autor
 Rolf Hüper (* 1947), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hyper